Погоржелице () — село района Злин в Злинском крае Чехии.

Расположено в 11 км юго-западнее г. Злина и в 247 км юго-восточнее Праги.

Первое письменное упоминание встречается в 1255 году.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт с. Погоржелице 

Переименованные населённые пункты Чехии
Населённые пункты Злинского края